De Zwarte Kat (buurtschap), buurtschap bij Amstelveen;
 De zwarte kat (hoorspel), hoorspel van de KRO uit 1986;
 De zwarte kat, een hit van Ciska Peters;
 Zwartekat.nl, website over Nederlandstalig cabaret.